M. Hoke Smith  az Amerikai Egyesült Államok szenátora (Georgia, 1911–1921).

Élete

Források

További információk

Kapcsolódó szócikkek
 Az Amerikai Egyesült Államok korábbi szenátorainak listája

Georgia állam szenátorai
1855-ben született személyek
1931-ben elhunyt személyek
Bottal létrehozott amerikai szenátor cikkek
Belügyminiszterek